Lista ministrów pracy i spraw socjalnych (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) Republiki Federalnej Niemiec:

Ministrowie pracy, 1949–1957 
 1949 – 1957: Anton Storch (CDU)

Ministrowie pracy i spraw socjalnych 1957 do 2002 
 1957 – 1965: Theodor Blank (CDU)
 1965 – 1969: Hans Katzer (CDU)
 1969 – 1976: Walter Arendt (SPD)
 1976 – 1982: Herbert Ehrenberg (SPD)
 1982 – 1982: Heinz Westphal (SPD)
 1982 – 1998: Norbert Blüm (CDU)
 1998 – 2002: Walter Riester (SPD)

Ministrowie gospodarki i pracy, 2002–2005 
 2002 – 2005: Wolfgang Clement (SPD)

Ministrowie pracy i spraw socjalnych, od 2005 
 2005 – 2007: Franz Müntefering (SPD)
 2007 – 2009: Olaf Scholz (SPD)
 2009: Franz Josef Jung (CDU)
 2009 – 2013: Ursula von der Leyen (CDU)
 2013 – 2018: Andrea Nahles (SPD)
 od 2018 Hubertus Heil (SPD)

Pracy